Латви́йский рубль () — официальная валюта Латвии в периоды с 22 марта 1919 года до 3 августа 1922 года и с 7 мая 1992 года по 5 марта 1993 года. Состоял из 100 копеек. Неофициальным названием латвийского рубля 1992 года было «репшик» — по фамилии Эйнарса Репше, президента банка Латвии в то время.

История

1919—1922 
В 1915 году германские войска оккупировали часть Курляндии (Либаву, Митаву), летом 1917 года немцы форсировали Западную Двину, в сентябре оккупировали Ригу, в феврале 1918 года Двинск, а затем всю Латвию. Основным платёжным средством этой оккупированной территории до середины 1919 года, кроме немецкой марки, был оккупационный ост-рубль. Кроме того, также параллельно, но неофициально продолжали обращаться рубль Российской Империи, ставшая по мере поражения Германии самой «надёжной» валютой во второй половине 1918—1919 годах, либавский рубль, осенью 1919 — митавская марка.

Оккупационная власть обрушилась после поражения Германии в Первой мировой войне и ноябрьской 1918 года революции в Германии. 4 декабря 1918 года, после установления в Прибалтике советской власти, было сформировано временное правительство Латвийской ССР. К январю 1919 года советская власть установилась практически во всей Латвии (за исключением Лиепаи). В феврале 1919 года советским правительством издан декрет, провозгласивший национализацию банков и создание банка Советской Социалистической Республики Латвия.

По причине нехватки мелких денежных купюр правительство Латвии 19 февраля 1919 года позволило городу Риге выпустить разменные знаки достоинством в 1, 3, 5 и 10 рублей на общую сумму более 20 млн рублей. Все купюры были с гербом: молот и коса на красной звезде, с надписью по-латышски «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». При изготовлении использовалась бумага германского производства.

22 марта 1919 года прогерманским правительством Андриевса Ниедры были выпущены латвийские рубли, равные 100 латвийским копейкам. Латвийский рубль равнялся полутора российским.

22 мая 1919 года после взятия Риги правительство Андриевса Ниедры объявило разменные знаки Рижского Совета недействительными. Остались большие запасы незаконченных знаков, использовавшиеся впоследствии для печатания почтовых марок Латвии. В том же году правительство Андриевса Ниедры было свергнуто. Законное правительство Карлиса Улманиса печатало такие же деньги, но с другой подписью, и признавало выпущенные прежним правительством банкноты легальным платёжным средством. Латвийский рубль приравнивался к одному острублю, двум остмаркам, полутора рублям царской России.

В период с апреля 1919 года по август 1922 года были выпущены банкноты номиналом в 5, 10, 25, 50 копеек и 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 рублей. Монеты не выпускались.

3 августа 1922 года кабинет министров страны объявил новой латвийской национальной валютой лат. Прежняя валюта обменивалась на лат в соотношении 50:1.

1992—1993 
2 марта 1990 года Верховным Советом Латвийской ССР было принято решение о восстановлении Банка Латвии.

Первое время после обретения в сентябре 1991 года полной независимости, валютой Латвии оставался советский рубль. Созданный вскоре комитет по реформе денег Латвийской Республики 2 мая 1992 года принял решение ввести временную денежную единицу — латвийский рубль. Эта мера была обусловлена нехваткой наличности в обращении, грозившей вылиться в серьёзный социальный кризис. Так, если в феврале 1992 года количество вывезенных из Латвии денежных средств превышало количество ввезённых на 122 миллиона советских рублей (5,9 %), то уже в апреле того же года это значение равнялось 686 миллионам (29,2 %).

7 мая 1992 года новая валюта вышла в обращение. Были отпечатаны банкноты достоинством в 1, 5, 20, 50, 200 и 500 рублей, а несколько позже и банкноты достоинством в 2 и 10 рублей. Обмен советских рублей на латвийские происходил в соотношении один к одному. Первое время латвийский рубль имел проблемы в связи с нежеланием рынка принимать его. После введения дополнительных административных мер за отказ принимать денежные знаки банка Латвии (от штрафа до административного ареста) ситуация изменилась, и латвийский рубль постепенно вытеснил советский.

До 20 июля 1992 года латвийский рубль имел параллельное хождение с советским рублем, после чего был объявлен единственным законным платёжным средством на территории Латвии. К марту 1993 года 100 российских рублей стоили 17—18 латвийских.

5 марта 1993 года латвийский рубль был заменён новой национальной валютой — латом. Обмен совершался исходя из соотношения: 1 лат = 200 латвийским рублям. Латвийский рубль имел параллельное хождение с латом до 18 октября 1993 года.

Банкноты

Боны Рижского Совета рабочих депутатов 1919 года 
1 и 3 рубля выпускались по декрету от 7 апреля 1919 года, а 5 и 10 рублей — по декрету от 2 мая 1919 года. Эскизы денежных знаков были изготовлены профессиональными художниками: К. Убанс — 1 руб; А. Цирулис — 3 руб; Л. Либертс — 5 руб; Б. Дзенис — 10 руб. Боны отпечатаны методом литографии на бумаге германского производства.

Банкноты Латвийской Республики 1919—1920 года 
Имеются несколько разновидностей.
Дизайн одной из разновидностей латвийских рублей этого периода принадлежит Юлию Мадерниексу. И рубли, и копейки были выпущены только в бумажных деньгах.

Банкноты Латвийской Республики 1992 года 
Банкноты были отпечатаны в Рижской образцовой типографии. Дизайн латвийских рублей этой серии разработал К. Шмельков. Первоначально часть тиража была напечатана без номеров, и номера переводились по типу переводных картинок, мокрым способом, отчего краска вокруг них несколько расплылась. В народе эта серия получила прозвище «репшики», по имени тогдашнего президента Банка Латвии Эйнарса Репше.

Примечания

Ссылки 
  Латвийский рубль против Российского рубля  — Банк Латвии
 Денежные знаки Латвийской республики
  Деньги Латвии

Литература 
 Разновидности бон Рижского Совета рабочих депутатов 1919 г.

Рубль
Деньги Латвии
Европейские валюты
Финансы в Латвии
Появились в 1919 году в Латвии
Исчезли в 1922 году
Появились в 1992 году в Латвии
Исчезли в 1993 году